Keep the Home Fires Burning peut également faire référence à:

 Keep the Home Fires Burning, chanson patriotique britannique d'Ivor Novello et de Lena Gilbert Ford
 Keep the Home Fires Burning, chanson des Bluetones
 Keep the Home Fires Burning, roman de 2004 par  Anne Baker
 Keep the Home Fires Burning, un épisode de la série télévisée The Flaxton Boys

Voir aussi 
 Keep the Home Fries Burning, un épisode de la série télévisée Arabesque
 Keep the Homes Fires Burning, un épisode de la série télévisée Designing Women
Home Fires